

Onomastica
 Sang – nome proprio di persona maschile coreano

Persone
 Anthony Wong Chau-sang – attore, sceneggiatore e regista cinese
 August Sang – poeta estone
 Gaston Tong Sang – politico francese
 Julius Sang – velocista keniota
 Josh Ho-Sang – hockeista su ghiaccio canadese
 Lucas Sang – velocista keniota
 Patrick Sang – ex siepista e maratoneta keniota
 Samantha Sang – cantante australiana
 Sang Xue – tuffatrice cinese
 Stephanie Sang – pongista australiana